Le nom Delta a été utilisé pour certains cyclones tropicaux ou subtropicaux dans l'océan Atlantique :

 Tempête subtropicale Delta (1972),  et dernière tempête de la saison 1972 qui s'est formée et est restée dans l'Atlantique central ;
 Tempête tropicale Delta (2005),  tempête nommée de la saison 2005 qui s'est formée dans l'Atlantique Est et est devenue extratropicale juste avant de passer au nord des îles Canaries ;
 Ouragan Delta (2020),  tempête nommée de la saison 2020 à intensification rapide et qui est passé de la mer des Caraïbes au golfe du Mexique pour finalement frapper le sud des États-Unis.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme